Tampão, um tipo de absorvente/penso feminino;
Tampão de roda, disco decorativo para as rodas de carro;
Solução tampão, em Química, solução que auxilia a manter constante o pH de um meio;
Protetor ocular, no Brasil conhecido por tampão;
Tampão de poço de visita, cobertura do acesso a um poço de visita.

Ver também
 Tampa

Desambiguação